Tosi ist der Familienname folgender Personen:

 Adelaide Tosi (1800–1859), italienische Opernsängerin (Sopran) 
 Agnes Victoria Michel Tosi (* 1999), argentinische Volleyballspielerin
 Bruno Tosi (1937–2012), italienischer Musikkritiker
 Carlo Passerini Tosi (1916–1991), italienischer Altphilologe, Romanist, Italianist und Lexikograf
 Eugenio Tosi (1864–1929), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Mailand
 Flavio Tosi (* 1969), italienischer Politiker, Bürgermeister von Verona

 Franco Tosi (1850–1898), italienischer Maschinenbauingenieur
 Giuseppe Tosi (1916–1981), italienischer Leichtathlet
 Giuseppe Felice Tosi (1628–1693), italienischer Organist, Kapellmeister und Komponist
 Luca Tosi (* 1992), san-marinesischer Fußballspieler

 Mario Tosi (1935–2021), amerikanisch-italienischer Kameramann
 Matias Tosi-Socolov (* 1980), argentinischer Opernsänger (Bassbariton)
 Maurizio Tosi (1944–2017), italienischer Archäologe
 Max Tosi (1913–1988), italienischer Dichter
 Pier Francesco Tosi (1654–1732), italienischer Sänger, Komponist und Autor
 Piero Tosi (1927–2019), italienischer Kostümbildner
 Rodrigo Tosi (* 1983), brasilianischer Fußballspieler

Tosi steht für:
 Tosi (Reggello), Ortsteil von Reggello, Provinz Florenz, Toskana, Italien
 Franco Tosi (Unternehmen), italienisches Maschinenbauunternehmen